Pains kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pains (samhälle), Rio Grande do Sul, Santa Maria, 
 Pains (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar